Sunray – centro abitato del Texas
Sunray – unincorporated community dell'Oklahoma